Bernard de Comminges peut désigner huit comtes de Comminges ayant gouverné le comté de Comminges entre le  et le  :
 Bernard Ier de Comminges (mort entre 1145 et 1149/50), comte de Comminges (avant 1105-après 1145), époux de Dias de Samatan;
 Bernard II de Comminges (mort entre 1149/1150 et 1153), comte de Comminges (après 1145-avant 1153), fils de Bernard Ier;
 Bernard III de Comminges (mort en 1176), comte de Comminges (avant 1153-1176); portant le nom de Dodon de Samatan, il adopte le prénom de Bernard en devenant comte; frère de Bernard II; époux d'une fille d'Alphonse Jourdain, comte de Toulouse;
 Bernard IV de Comminges (mort en 1225), comte de Comminges (1176-1225), fils de Bernard III; personnage important de la croisade des Albigeois;
 Bernard V de Comminges (mort en 1241), comte de Comminges (1225-1241), fils de Bernard IV;
 Bernard VI de Comminges (mort en 1295 et 1300), comte de Comminges (1241-1295), fils de Bernard V;
 Bernard VII de Comminges (mort en 1312), comte de Comminges (1295-1312), fils de Bernard VI;
 Bernard VIII de Comminges (mort en 1336), comte de Comminges (1312-1336), fils de Bernard VII;